Vanilla Sky – film del 2001 diretto da Cameron Crowe
 Vanilla Sky – brano musicale di Paul McCartney del 2001
 Vanilla Sky – gruppo musicale pop-punk/emo italiano
 Vanilla Sky Airlines – compagnia aerea georgiana